

Література 
 1840 : «Герой нашого часу» — перший в російській прозі лірико-психологічний роман, написаний Михайлом Лермонтовим у 1840 році.
 1949 : «Герой нашого часу» (Un eroe del nostro tempo) — роман італійського письменника XX століття Васко Пратоліні. 
 2001 : «Герой нашого часу. П'єси» — п'єси українського письменника і художника Леся Подерв'янського.
 2015 : «Герой нашого часу. Повне зібрання п'єс» — зібрання п'єс скандально відомого українського письменника і художника Леся Подерв'янського.

Фільми 
  : «Герой нашого часу» — італійський драматичний фільм 1955 року режисера Маріо Монічеллі з участю Альберто Сорді.
  : «Герой нашого часу» (Un eroe del nostro tempo) — італійський фільм режисера  за мотивами роману Васко Пратоліні.
  : «Герой нашого часу» — радянський художній фільм-екранізація однойменного роману Михайла Лермонтова, режисера Станіслава Ростоцького, створений у 1966 році.
  :  — багатосерійний телесеріал режисера Олександра Котта, екранізація однойменного роману Михайла Лермонтова.

Балет 
 2015 :  — балет Іллі Демуцького, на 3 дії, 15 картин з епілогом, на лібрето Кирила Серебренникова за однойменним романом Михайла Лермонтова.

Примітки